Op het toernooi van Wimbledon in 2002 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 26 juni tot en met 7 juli 2002.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door het ongeplaatste team Anna Koernikova / Chanda Rubin.

De als derde geplaatste Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams wonnen het toernooi. Zij waren door middel van een wildcard tot het toernooi toegelaten en versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in twee sets. Het was hun negende gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast dubbelspeltitels met andere partners.

De Belgische Els Callens speelde samen met Meghann Shaughnessy uit de Verenigde Staten. Zij waren als dertiende geplaatst en bereikten de derde ronde.

Er deden vier Nederlandse speelsters mee. Het koppel Kristie Boogert / Miriam Oremans bereikte de tweede ronde. Anousjka van Exel en haar Zuid-Afrikaanse partner Natalie Grandin verloren hun openingspartij. Ook Caroline Vis en de Française Alexandra Fusai kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2002